Jasin (district), een district in de Maleisische deelstaat Malakka
 Jasin (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Jasin